Ярмо́льник — фамилия.

Известные носители 
 Ярмольник, Леонид Исаакович (род. 1954) — советский и российский актёр, продюсер, теле- и радиоведущий.
 Ярмольник, Оксана Павловна (род. 1960) — российский дизайнер и художник по костюмам, актриса.